Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Richmond 1984, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1984, ha avuto come vincitrice Joanne Russell che ha battuto in finale Michaela Washington 6-2, 4-6, 6-2.

Teste di serie

 Joanne Russell (campionessa)
 Vicki Nelson (secondo turno)
 Kim Sands (primo turno)
 Barbara Gerken (secondo turno)

 Jennifer Mundel (secondo turno)
 Lilian Drescher (secondo turno)
 Pilar Vásquez (quarti di finale)
 Leslie Allen (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Richmond 1984